AKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akola (India)
 akd – codice ISO 639-3 della lingua ukpet-ehom